Horvátország
Ramljane falu Biskupija községben, Šibenik-Knin megyében
Ramljane falu Muć községben, Split-Dalmácia megyében